Гео́ргий Ефи́мович Ве́кшин (, Алнаши, Вятская губерния — 28 июля 2002, Ижевск) — российский и советский театральный художник, график, заслуженный деятель искусств Удмуртской АССР и РСФСР.

Биография 
Родился  в селе Алнаши в удмуртской крестьянской семье. После окончания Алнашской школы работал художником-оформителем в сельском клубе. В 1938 году окончил Ижевское театрально-художественное училище и в этом же году начал работать художником в Удмуртском театре, с 1942 года — главным художником.

В 1951 году Георгий Ефимович стал первым художником-удмуртом, принятым в члены Союза художников Удмуртской АССР. С 1952 года был членом Всероссийского театрального общества.

 работал в Удмуртском музыкально-драматическом театре до 1977 года. За эти годы оформил около 200 музыкальных, драматических и балетных спектаклей. Он является основоположником удмуртского национального театрально-декорационного искусства. Впервые ввёл в оформление спектаклей элементы удмуртского народного искусства и архитектуры. Создавал декорации к первой удмуртской опере «Наталь» , балету «Италмас»  и опере-балету «Чипчирган». Также занимался книжной графикой. Макеты оформления и эскизы  экспонировались на Всероссийской выставке художников театра в Москве (1966) и выставке художественных автономных республик РСФСР в Москве (1971).

Награды и звания 
 Заслуженный деятель искусств Удмуртской АССР (1950).
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1958).
 Орден «Знак Почёта».
 Имя  занесено в Почётную книгу трудовой славы и героизма УАССР.

Примечания

Литература 
 
 

Персоналии:Ижевск
Персоналии:Государственный национальный театр Удмуртской Республики
Театральные художники России